Teenage Mutant Ninja Turtles — серия видеоигр, разработанных по мотивам одноимённого франчайза, включащего комиксы, мультфильмы, кинофильмы, игрушки и другие продукты. Первая игра серии, Teenage Mutant Ninja Turtles, была разработана компанией Konami и выпущена 12 мая 1989 года. Впоследствии Konami разработала большое количество продолжений игры. В 2007 году был выпущен одноимённый полнометражный мультфильм, по мотивам которого также было разработано несколько игр компаниями Game Arts и Ubisoft. Игры серии выходили на большинстве существующих игровых систем, включая аркадные игровые автоматы, мобильные телефоны, домашние и портативные игровые консоли, а также домашние компьютеры.

Первые игры были разработаны по мотивам мультсериала 1987 года и включали элементы из некоторых комиксов. Более поздние игры разрабатывались по мотивам мультсериала 2003 года.

Большинство игр серии выполнены в жанре избей их всех. Также серия включает несколько игр в жанре платформера, в основном для портативных игровых консолей, а также две игры в жанре файтинга.

Игры серии 

Компьютерные игры о черепашках-ниндзя
Серии компьютерных игр
Игры о супергероях
Игры для аркадных автоматов
Игры для NES
Игры для SNES
Игры для Game Boy
Игры для Game Boy Advance
Игры для Sega Master System
Игры для мобильных телефонов
Серии компьютерных игр Ubisoft